«В полночный час» (; другое название — «В полночь») — канадо-американский телефильм 1995 года режиссёра Чарльза Джэрротта. Сценарий основан на одноимённом романе писательницы Элишии Скотт (псевдоним; настоящее имя — Лиза Гарднер). Премьера телефильма состоялась 29 октября 1995 года в США.

Сюжет 

Энди Китон — девятилетний мальчик, который живёт вместе со своим отцом Ричардом в старинном особняке. Но у мальчика в жизни не всё гладко. Пять лет назад в несчастном случае погибла его мать — она выпала из окна. И мальчик теперь только и думает о своей маме и её смерти. Ему кажется, что в доме живёт призрак его матери, а в её убийстве он подозревает своего отца.

У Энди появляется новая няня — это Элизабет Гиннесс, которая устраивается на работу к мистеру Китону. Теперь Элизабет будет присматривать за мальчиком. Женщина как может пытается заменить мальчику его маму и помочь ему забыть свои страхи. В гости к Ричарду также приезжает его брат со своей подругой Джиллиан. Ричард Китон влюбляется в Элизабет, но кто-то не желает их отношений, и Элизабет пытаются убить.

В ролях 
 Пэтси Кенсит — Элизабет Гиннесс
 Кигэн Макинтош — Энди Китон / Эндрю Филипп Альберт Китон
 Синтия Дэйл — Джиллиан (подруга Блэйна)
 Линдси Мерритью — Блэйн Китон (брат Ричарда)
 Саймон МакКоркиндейл — Ричард Китон (отец Энди)
 Кей Хоутри — миссис Прэм
 Даг Леннокс — шериф
 Шон Лоуренс — водитель такси
 Эдвард Джоунц — Ник (муж Элизабет)
 Брэд Остин — конюх

Дополнительная информация 
 Художник: Гарольд Трэшер
 Монтаж: Брюс Лэнг

Примечания

Ссылки 
 
 
 «В полночный час» на сайте Фильм.Ру

Фильмы-мелодрамы Канады
Фильмы-мелодрамы США
Детективные фильмы Канады
Детективные фильмы США
Фильмы-триллеры Канады
Фильмы-триллеры США
Телефильмы на английском языке
Телефильмы Канады
Телефильмы США
Телефильмы Германии
Телефильмы 1995 года
Экранизации романов
Фильмы США 1995 года